Het ATP-toernooi van Saint-Vincent 1987 (met de officiële naam Campionati Internazionali Della Valle D'Aosta) werd gespeeld van 10 tot en met 16 augustus 1987. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Italiaanse stad Saint-Vincent. Pedro Rebolledo won zijn derde en laatste titel in het enkelspel op het hoogste niveau.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Toernooischema

Externe link 
 Enkelspelschema

Saint-Vincent
ATP-toernooi van Saint-Vincent